Belcești se poate referi la:

 Belcești, Iași, reședința comunei cu același nume
 Belcești, Vaslui

Vezi și 
 Belcea

Toponime românești